Сли́вки:
 Сливки — молочный продукт.
 «Сливки» — российская поп-группа.
 Сливки — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Сливка (значения)
 «Сливки шоу» — русскоязычный украинский YouTube-канал.
 Cream (значения) ()